Cepheus (Cefeusz) – w mitologii greckiej król Tegei, syn Aleosa
 Cepheus (Cefeusz) – w mitologii greckiej król Etiopii, syn Belosa
 Cepheus (gwiazdozbiór Cefeusza) – gwiazdozbiór nieba północnego
 USS „Cepheus” – nazwa okrętów US Navy

Zobacz też 
 Cefeusz – strona ujednoznaczniająca
 Cepheus B – obłok molekularny w gwiazdozbiorze Cefeusza
 α Cephei (Alderamin) – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Cefeusza